Николай Белый:
 Белый, Николай Артамонович (?—1944) — советский лётчик-штурмовик, гвардии капитан, совершил наземный таран.
 Белый, Николай Степанович — солист Рязанской областной филармонии, заслуженный артист России (2000).